O Campeonato Paulistano de Rugby Série B de 2015 será a 15ª edição da segunda divisão do rugby union do estado de São Paulo. A disputa acontece entre março e outubro, no formato de turno e returno por pontos corridos com dez  equipes participantes.

Além disso, da mesma maneira que no ano anterior, como todos os integrantes da Série A já integram o Super 10, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o representante do estado de São Paulo virá de uma disputa entre os primeiros da Série B e os vencedores do Campeonato Paulista do Interior de 2014.

 

B
Rugby de 2015 no Brasil